La Zurich Premiership 2002-03 fu il 16º campionato inglese di vertice di rugby XV, la English Premiership.

Iniziato il 30 agosto 2002, è terminato con la finale del 31 maggio 2003 che ha visto la vittoria finale dei London Wasps contro il Gloucester Rugby. Le dodici squadre partecipanti hanno dapprima disputato la regular season con gare di andata e ritorno; le migliori tre hanno poi avuto accesso ai play-off, giocati con la formula dell'eliminazione diretta.

Squadre partecipanti

Fase a girone unico

Classifica

Playoff 
La prima classificata nel girone unico ebbe accesso diretto alla finale dove incontrò la vincente della semifinale, disputata tra la seconda e la terza classificata.

Semifinale

Finale

Zurich wildcard 
Le squadre piazzate dal 5º all'8º posto nella stagione regolare disputarono una fase a eliminazione diretta per ottenere l'ultimo posto disponibile in Heineken Cup.

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Note

Collegamenti esterni 
  Risultati e classifica di English Premiership 2002-2003, da PremiershipRugby.com